Zahamowanie – jeden z psychologicznych mechanizmów obronnych. Polega na wstrzymaniu przeżywania impulsów, myśli i uczuć, wiążących się z napięciem.

Mechanizmy obronne